Калман има више значења:
 Калман (име)
 Округ Калман (Алабама)
 Калман (Алабама)